Calunnia – reato previsto dal codice penale italiano
 Calunnia – dipinto a tempera su tavola di Sandro Botticelli databile tra il 1491 e il 1495
 Calunnia – divinità minore del pantheon greco e romano